Милан Марић се може односити на:

Милан Марић Шваба (глумац)
Милан Марић (глумац)
Милан Марић (архитекта)